Let's Get Loud kan avse:

 Let's Get Loud – en låt framförd av Jennifer Lopez 
 Let's Get Loud (konserter) – två konserter med Jennifer Lopez från 2001
 Jennifer Lopez: Let's Get Loud – en DVD med Lopez från 2003
 Let's Get Loud (Suntribe-låt) – en låt framförd av den estländska musikgruppen Suntribe